Dare – miasto w Timorze Wschodnim
 Darè – miejscowość we Włoszech
 Dare – hrabstwo w stanie Karolina Północna, w Stanach Zjednoczonych
 "Dare" – singel zespołu Gorillaz
 Dare – album zespołu Kamp!